Supernova
Supernova (filme)
Supernova (programa de televisão)

Música 
Supernova (álbum) - álbum de estreia da banda Malta
Supernova (álbum de Alice Nine)
Supernova (álbum de Lisa Lopes)
Supernova (banda sul-coreana)

Desambiguação